Лабико () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Рим.

Население составляет 4763 человека, плотность населения составляет 339 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 030. Телефонный код — 06.

Покровителем населённого пункта считается S. Rocco. Праздник ежегодно празднуется 16 августа.

Известный как Лугнано до 1872 года, он получил свое нынешнее название от древнего Лабикума, хотя более вероятно, что современный город был местом расположения , города, который сражался с эквами, а также с Римом примерно в 5 веке до нашей эры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта